Jhon Edward Hernández García (n. 1991), calciatore colombiano
 Jhon Jairo Hernández Villamil (n. 1984), cestista colombiano